HDG, een Duits historisch motorfietsmerk
Heading, een term uit de navigatie
Handelingsgerichte diagnostiek, een term uit de zorgstructuur van het onderwijs